Утиный суп может означать:

Блюда
 Чёрная поливка — европейское (в основном — польское).
  — корейское.

Фильмы и мультфильмы
 «» — американский фильм 1927 года.
 «Утиный суп» — американский фильм 1933 года.
 «» — американский мультфильм 1944 года.

См. также
  — эпизод (1997) 7-го сезона телесериала «Красный карлик»